Анато́лий Назаре́нко:
 Назаренко, Анатолий Георгиевич (1929—1943) — пионер-герой, участник таганрогского антифашистского подполья.
 Назаренко, Анатолий Данилович (род. 1937) — советский живописец, член Донецкой организации Национального Союза художников Украины.
 Назаренко, Анатолий Иванович (род. 1948) — советский борец, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Назаренко, Анатолий Петрович (род. 1959) — советский и украинский футболист и тренер.